Strawberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Strawberry Township (Fulton County, Arkansas)
 Strawberry Township (Izard County, Arkansas)
 Strawberry Township (Lawrence County, Arkansas)
 Strawberry Township (Sharp County, Arkansas)
 Strawberry Township (Kansas)